Ко́блер,  — термин, используемый в кулинарии. Несмотря на созвучие с современным английским словом  «сапожник», скорее всего, происходит от устаревшего слова cobeler «деревянная миска или чаша».
 Коблер (напиток)
 Коблер (пирог)

Фамилия 
 Коблер, Флурина (; род. 1997) — швейцарская кёрлингистка.